HMAS Fremantle je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Fremantle (J246)
 HMAS Fremantle (FCPB 203)

Fremantle